XL Galan 2016 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 17 lutego 2016 w stolicy Szwecji – Sztokholmie. 

Zawody były trzecią odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2016.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

 

2016 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Szwecji
Sport w Sztokholmie
2016 w Szwecji